Данаил Константинов Кусев е български лесовъд и общественик.

Биография 
Роден е през 1889 година в Прилеп. Племенник е на митрополит Методий Кусев. Завършва горско стопанство в Земеделското училище в Садово. Участва в Първата световна война, от която е награден с орден „За храброст“. През 1920 година се установява в Копривщица и постъпва на работа като лесовъд. С тази дейност се занимава до 1945 г. Запознава се с Иван Джартазанов, Рашко Маджаров и Нейко Азманов. Определя място за създаване на разсадник за иглолистни фиданки, с които да се залесят голите околности на Копривщица. По това време единствено хълм Свети Никола е залесен. Следи и отчита залесените площи с борова гора, местностите, видовете, почвите, изложението, годишния прираст, дела на прихваналите се фиданки, надморската височина и др. Извършените залесявания около Копривщица създават закръглен комплекс с различни видове иглолистни фиданки. През 1930 г. става председател на местното туристическо дружество. Участва при откриването на хижа „Богдан“ през 1933 година.

За принос в залесяването на околностите на Копривщица е удостоен със Златен орден на труда. Умира през 1978 година в Копривщица.

Родословие

Вижте също 
 Дружество за залесяване (Копривщица)
 Туристическо дружество „Детелин войвода“

Източници 

Български лесовъди
Български общественици
Български туристически дейци в Копривщица
Починали в Копривщица
Носители на орден „За храброст“
Лесовъди от Копривщиица
Родени в Прилеп
Български военни дейци от Копривщица